Ariadna est un genre d'araignée à 6 yeux.

Ariadna est un prénom féminin d'origine grecque
 Ariadna Cabrol (née en 1982), actrice espagnole 
 Ariadna Efron (1912 - 1975), peintre et écrivaine russe
 Ariadna Gil (née en 1969), actrice espagnole
 Ariadna Gutiérrez (née en 1993), Miss Colombie 2014
 Ariadna Scriabina (1905 - 1944), résistante française
 Ariadna Shengelaya (en) (née en 1837), actrice soviétique
 Ariadna Tyrkova-Williams (1869 - 1962), journaliste russe 
 Ariadna Welter (en) (1930 - 1998), actrice mexicaine

Articles connexes 
 Ariane : Personnage Ariane de la mythologie grecque antique

Paronymie
 Ariane : page d'homonymie
 Ariadnae